Axiothea () bezeichnet folgende Personen:

 Axiothea von Paphos, Gattin von Nikokles, König von Paphos, siehe Nikokles (Paphos)
 Axiothea von Phleius, Philosophin im 4. Jahrhundert v. Chr.